O Grupo Desportivo de Chaves participará da Primeira Liga, Taça de Portugal e da Liga na temporada de 2018–19.

Taça da Liga

Mercado de transferências de verão (2018–19)

Entradas e saídas 
 : Jogadores emprestados
 : Jogadores que voltam de empréstimo

Mercado de transferências de inverno (2018–19)

Entradas e saídas 
 : Jogadores emprestados
 : Jogadores que voltam de empréstimo

Jogadores

Elenco 
 Legenda
 : Capitão
 : Jogador lesionado

Primeira Liga

1ª Jornada

34ª Jornada

Grupo Desportivo de Chaves
Temporadas 2018–19 de clubes de futebol